Eva Fernández puede referirse a:
 Eva Fernández (1973), actriz gallega de series de televisión.
 Eva Fernández-Brugués (1986) tenista española, nacida en Figueres, Cataluña.
 Eva Fernández-Domínguez (1975) bióloga, antropóloga y arqueóloga española, especializada en Paleogenética.
 Eva Fernández Huéscar escritora y periodista española.
 Eva González Fernández (1918-2007) escritora española en lengua leonesa.
 Eva Fernández Blanco (1994), saxofonista y cantante catalana.